Fjärdholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Fjärdholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Fjärdholmarna
Fjäderholmarna (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar